Batalha, mot portugais signifiant "bataille" en français.



Toponymes

 Batalha, municipalité située dans l'État d'Alagoas.
 Batalha, municipalité située dans l'État de Piauí.

Hydrographie

 La Batalha, fleuve coulant dans l'état de São Paulo.



Toponymes
 Batalha, municipalité située dans le district de Leiria
 Batalha, paroisse de la municipalité ci-dessus.

Architecture

 Le monastère de Batalha, dont le nom officiel est , construit de 1385 à 1388 dans la ville portugaise de Batalha, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO

Homonymie de toponyme